Tadeusz Piątkiewicz (sportowiec)
 Tadeusz Piątkiewicz (urzędnik)